Kelly Kline (Greensboro, 5 de julho de 1981) é uma atriz pornográfica americana. Entrou para a indústria de filmes adultos em 2003, aos 22 anos de idade. Seu primeiro vídeo foi Strap On Sally 23 para Pleasure Productions, e teve sua primeira experiência sexual com uma mulher no filme. Ela já apareceu em mais de 200 produções. Também dirigiu pelo menos três filmes.

É casada com o companheiro ator pornô Richard Raymond, e estrelou em cenas com ele, em filmes como Cytherea Is Squirtwoman.

Prêmios 
 2005: AVN Award – Best All-Girl Sex Scene, Video (Melhor Cena de Sexo Só de Mulheres, Vídeo) – The Violation of Audrey Hollander (com Audrey Hollander, Ashley Blue, Tyla Wynn, Brodi & Gia Paloma)
 2005: XRCO Award – Best Girl/Girl (Melhor Cena Garota/Garota) – The Violation of Audrey Hollander

Ligações externas 

 
 Entrevista no FreeOnes

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais da Carolina do Norte